Görnitzbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Görnitzbach (Freiberger Mulde), rechter Zufluss der Freiberger Mulde bei Oelsnitz, Sachsen
 Görnitzbach (Remdaer Rinne), linker Zufluss der Remdaer Rinne bei Rudolstadt, Thüringen
 Görnitzbach (Weiße Elster), rechter Zufluss der Weißen Elster bei Oelsnitz/Vogtl., Sachsen